Шпион:

 Шпион — человек, который занимается шпионажем — скрытым сбором информации об одной из конфликтующих сторон в пользу другой стороны.
 Шпион — исторический роман Джеймса Фенимора Купера, написанный им в 1821 году. Полное название — «Шпион, или Повесть о нейтральной территории» ()
 Шпион (телесериал) () — телесериал 2019 года.
 Шпион (фильм, 1966) — фильм 1966 года.
 Шпион (фильм, 1986) — фильм 1986 года.
 Шпион (фильм, 1999) (:ko:간첩 리철진) — южнокорейский фильм 1999 года.
 Шпионка (телесериал) () — телесериал из 5 сезонов. Выходил на канале ABC с 2001 по 2006 год. Автор идеи — Дж. Дж. Абрамс.
 Шпионы (телесериал) (англ. Spooks) — телесериал о деятельности антитеррористического департамента «D» Британской секретной службы MI5. Выходил с 2002 по 2011 год на Би-би-си.
 Шпионки (фильм, 2003) () — короткометражная комедия, США, 2003 год. Режиссёр — Анжела Робинсон.
 Шпионки () — комедия на основе одноимённого короткометражного фильма, США, 2004 год. Режиссёр — Анжела Робинсон.
 Шпион (фильм, 2012) — экранизация книги Бориса Акунина «Шпионский роман», Россия, 2012 год. Режиссёр — Алексей Андрианов.
 Шпион (фильм, 2015)  — американский комедийный фильм с элементами боевика, США, 2015 год. Режиссёр — Пол Фиг.

См. также 
 Клавиатурный шпион (кейлогер) — программное обеспечение или аппаратное устройство, регистрирующее каждое нажатие клавиши на клавиатуре компьютера.
 Шпион, или Повесть о нейтральной территории — роман Джеймса Фенимора Купера (1821).
 Шпион, который меня любил (роман) () — десятый роман Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.
 Шпион, который меня любил — экранизация одноимённого романа Яна Флеминга, 1977 год. Режиссёр — Льюис Гилберт.
 Шпион внутри () — боевик, триллер, США, 1994 год. Режиссёр — Стив Рейлсбэк.
 Шпионы, как мы () — кинокомедия, США, 1985 год. Режиссёр — Джон Лэндис.
 Totally Spies! («Абсолютные шпионки») — комедийный приключенческий семейный мультсериал, компьютерная анимация. Создан компанией Marathon Production, Франция — США — Канада, транслируется с 2001 года.